Оноре Дом'є Оноре Викторен Дом'є (фр. Honoré Victorin Daumier; 26 лютого 1808, Марсель — 10 лютого 1879) — французький художник-графік, живописець і скульптор.
 12612 Дом'є (12612 Daumier) — астероїд головного поясу.